Quindia (folclândia) — região histórica da Suécia
 Quindia (região) — região da Guiné
 Quindia (cidade) — cidade da Guiné
 Quindia (prefeitura) — prefeitura da Guiné